Otis kan syfta på:

 Otis (film) – en amerikansk skräckfilm/komedi från 2008
 Otis (släkte) – ett fågelsläkte som endast omfattar stortrapp
 Otis Elevator Company – tillverkare av hissar och rulltrappor

Personer
 Otis Blackwell, amerikansk musiker
 Otis R. Bowen, amerikansk republikansk politiker
 Otis Davis, amerikansk friidrottare
 Otis Harris, amerikansk friidrottare
 Otis Redding, amerikansk musiker
 Otis Smith, amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Otis Williams, amerikansk musiker
 Elisha Graves Otis, uppfinnare av hissar

Geografi

Antarktis 

 Mount Otis,

Bosnien och Hercegovina 

 Otiš, berg, Federationen Bosnien och Hercegovina,

USA 

 Otis, Kansas, ort , Rush County, 
 Otis, Massachusetts, ort , Berkshire County, 
 Otis, Maine, ort , Hancock County, 
 Otis, Colorado, ort , Washington County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar